Haldenwang (Allgäu)
Haldenwang (Zwaben)